Dark Waters – film z 1944 roku, reż. André de Toth
 Dark Waters (polski tytuł: Mroczne wody) – film z 2019 roku, reż. Todd Haynes